Barbora Krejčíková și Kateřina Siniaková le-au învins în finală pe Caty McNally și Taylor Townsend cu scorul de 3–6, 7–5, 6–1, câștigând titlul la dublu feminin la US Open 2022. Odată cu această victorie, au devenit prima pereche feminină care a finalizat  un Super Slam în carieră la dublu.

Samantha Stosur și Zhang Shuai au fost campioanele en-titre dar au ales să nu concureze împreună. Stosur a jucat alături de Latisha Chan, dar au pierdut în fața perechii Miyu Kato și Aldila Sutjiadi în prima rundă, în timp ce Zhang a făcut echipă cu Marta Kostiuk, dar au pierdut în fața perechii Desirae Krawczyk și Demi Schuurs în runda a treia.

Kateřina Siniaková va recăpăta locul 1 în clasamentul WTA la dublu la finalul turneului. Coco Gauff, Elise Mertens,  Jelena Ostapenko și Giuliana Olmos s-au aflat, la începutul turneului în competiție pentru prima poziție din clasament.

Acest turneu a marcat ultima apariție la dublu profesionist pentru de 14 ori campioană de Grand Slam la dublu, de trei ori medaliată cu aur olimpic la dublu și fosta numărul 1 mondial la dublu Serena Williams; în parteneriat cu sora ei Venus Williams, ea a pierdut în prima rundă în fața perechii Lucie Hradecká și Linda Nosková.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Jumătatea inferioară

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Note

Legături externe
 Main draw

Feminin
WTA Tour 2022